Le chiavi del regno (The Keys of the Kingdom) – romanzo di Archibald Joseph Cronin del 1941
 Le chiavi del paradiso (The Keys of the Kingdom) – film del 1944 diretto da John M. Stahl